Diernæs (plaats), plaats in Denemarken
 Diernæs (parochie), parochie in Denemarken